Municipio de Friendship puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Friendship (condado de Greene, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Friendship (condado de Guilford, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Guilford.
 Municipio de Friendship (condado de Emmet, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Emmet.
 Municipio de Friendship (condado de Yellow Medicine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Yellow Medicine.